Sant’Anna steht für:
 Scuola Superiore Sant’Anna, Hochschule in Pisa
 Sant’Anna (Palermo), Kirche
 Sant’Anna M., Segelschiff
 Sant’Anna, Gemeinde im Schweizer Kanton Tessin, siehe Biasca

Orte in Italien:
 Sant’Anna d’Alfaedo, Provinz Verona, Venetien
 Sant’Anna Arresi, Provinz Carbonia-Iglesias auf Sardinien
 Sant’Anna di Stazzema, Ortsteil von Stazzema, Provinz Lucca, Toscana
 Sant’Anna (Caltabellotta), Ortsteil von Caltabellotta, Provinz Agrigent, Sizilien
 Boschi Sant’Anna, eine nordostitalienische Gemeinde  in der Provinz Verona in Venetien

Personen:
 Anna (Heilige)
 Affonso Romano de Sant’Anna (* 1937), brasilianischer Schriftsteller
 Agustín Sant’Anna (* 1997), uruguayischer Fußballspieler
 André Sant’Anna (* 1964), brasilianischer Schriftsteller, Performer und Drehbuchautor
 Bruno Sant’Anna (* 1993), brasilianischer Tennisspieler
 Fernando de Sant’Anna, brasilianischer Abgeordneter und Großoffizier des Ordens des Infanten Dom Henrique
 Glória de Sant’Anna (1925–2009), portugiesische Dichterin
 Sérgio Sant’Anna (1941–2020), brasilianischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Santana
 Santa Anna